Mussijenko ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Mussijenko (* 1993), ukrainischer Kugelstoßer
 Mykola Mussijenko (* 1959), ukrainischer Dreispringer